Die Abierto Mexicano Telefonica Movistar 2004 waren ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Acapulco. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 28. Februar bis 7. März 2004 statt.

Im Einzel gewann Iveta Benešová gegen Flavia Pennetta mit 7:65 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Lisa McShea / Milagros Sequera mit 2:6, 7:65 und 6:4 gegen Olga Blahotová / Gabriela Navrátilová.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Abierto Mexicano Telefonica Movistar 2004 fand vom 28. Februar bis 1. März 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Acapulco